Термин беспосадочный перелёт применяется к обозначению любого полёта воздушного судна, который не подразумевает запланированных промежуточных посадок. Термин беспосадочный полёт не является синонимом словосочетания прямой рейс.

В данной статье под сверхдальним беспосадочным перелётом понимается коммерческий полёт самолёта, выполняющего регулярный рейс при следующих условиях:
 отсутствие промежуточной посадки между аэропортом отправления и аэропортом прибытия;
 длина маршрута более 12 000 километров;
 время в пути более 15 часов.

Из-за больших расстояний между некоторыми пунктами сверхдальние рейсы проходят по дуге большого круга (Great-circle navigation) и зачастую над полярными районами. Самые протяжённые авиамаршруты в настоящее время проходят между странами Юго-Восточной Азии и Северной Америки.



Факторы, влияющие на время полёта 
Ниже приведены основные факторы, которые определяют время в пути на беспосадочном полёте коммерческой авиации:
 высотное струйное течение;
 попутный ветер, встречный ветер, боковой ветер;
 маршруты системы управления воздушным движением.

Исторический обзор 

Принято считать, что первым значительным по продолжительности беспосадочным рейсом в эпоху реактивной коммерческой авиации стал регулярный рейс авиакомпании El Al между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Рейс выполнялся с июня 1961 года на самолётах Boeing 707, расстояние между аэропортами 9137 километров, время в пути 9 часов 33 минуты.

В мае 1975 года авиакомпания Iran Air открыла регулярный беспосадочный рейс между Тегераном и Нью-Йорком на недавно приобретённом дальнемагистральном самолёте Boeing 747SP. Расстояние на маршруте составляло 9867 километров, время в пути 11 часов 15 минут, что стало абсолютным рекордом для регулярных рейсов в гражданской авиации. В планах авиакомпании было открытие ещё одного дальнего рейса из Тегерана в Лос-Анджелес, длина которого составила бы 12 222 километров, однако в связи с событиями исламской революции 1979 года все планы авиакомпании были свёрнуты, а в ноябре 1979 года отменён и рейс Тегеран-Нью-Йорк.

В апреле 1976 года авиакомпания Pan Am установила новый рекорд для беспосадочных маршрутов, открыв регулярный рейс из Нью-Йорка в Токио (10 854 километров), а в декабре того же года побила свой рекорд открытием рейса Сидней-Сан-Франциско протяжённостью 11 937 километров. Оба маршрута обслуживали самолёты Boeing 747SP.

В 1980 году авиакомпания Cathay Pacific анонсировала дальний беспосадочный рейс Гонконг-Ванкувер на самолётах Boeing 747-200. Данный маршрут не являлся на то время рекордным по протяжённости и продолжительности полёта, но стал первым прямым маршрутом, соединившим азиатский регион к западу от Японии с Северной Америкой (за исключением Аляски).

В мае 1988 года был открыт первый сверхдальний прямой рейс между Тель-Авивом и Лос-Анджелесом, протяжённость трассы составила 12 189 километров, время в пути 13 часов 41 минута.

В 1990 годах авиакомпания Garuda Indonesia открыла регулярный рейс на самолётах McDonnell Douglas MD-11 из Международного аэропорта Джакарты в Международный аэропорт Гонолулу (10 822 километра) с дальнейшим вылетом в Лос-Анджелес. Обратный путь включал дополнительную остановку для дозаправки в аэропорту Бали. Рейс просуществовал до 1997 года и был отменён по причине постепенного вывода из эксплуатации парка самолётов MD-11, а также в связи с Азиатским финансовым кризисом 1997 года.

3 февраля 2004 года авиакомпания Singapore Airlines ввела рейс из Сингапурского аэропорта Чанги в Лос-Анджелес, а 28 июня 2004 года — из Сингапура в Международный аэропорт Ньюарк Либерти. Данные рейсы по сей день являются самыми протяжёнными и наиболее долгими среди всех остальных рейсов в мире, но с осени 2013 года выполнение рейсов прекращено. Сверхдальний маршрут Нью-Йорк—Гонконг является самым длинным беспосадочным маршрутом в мире, рейсы по которому выполняются чаще одного раза в день и более, чем одной авиакомпанией. Максимальное количество авиакомпаний работает на сверхдальних прямых рейсах Нью-Йорк-Мумбаи и Нью-Йорк-Гонконг. По показателю наибольшего числа сверхдальних перелётов в мире лидирует авиакомпания Emirates Airline, при этом восемь рейсов выполняется из Международного аэропорта Дубая в Лос-Анджелес, Сан-Паулу, Хьюстон, Сан-Франциско, Сидней (EK412), Окленд, Мельбурн (EK406) и Брисбен (EK434).

10 декабря 2005 года на самолёте Boeing 777-200LR был совершён самый длинный на данный момент беспосадочный рейс из Гонконга в Лондон, протяжённость трассы составила 21 602 километра, время в пути 22 часа 40 минут. Маршрут был проложен с запада на восток, в отличие от общепринятого на данном направлении с востока на запад, длина которого составляет 9647 километров. На борту находилось восемь пилотов, включая пилота-женщину Сюзанну Дарси-Хеннеман. Несмотря на вместимость самолёта в 301 пассажирских мест, на борту находилось 27 пассажиров, в том числе два топ-менеджера корпорации Boeing, несколько инженеров по данному типу самолётов, представителей компании General Electric и с десяток журналистов со всего мира.

Самые длинные рейсы 
В следующей таблице приведены 30 самых протяжённых беспосадочных маршрутов, регулярные рейсы по которым выполняются в настоящее время коммерческими авиакомпаниями мира. Протяжённость и длительность рейса указаны в прямом направлении между аэропортами, обратный перелёт может проходить по другому маршруту, поэтому его длина и время самолёта в пути «туда» и «обратно» могут различаться между собой. На время перелёта также оказывают значительное влияние погодные условия и, в частности, направление воздушных потоков на эшелоне следования самолёта. Например, рейс 22 Сингапурских авиалиний из Сингапура в Ньюарк пролетает 15 345 километров по дуге большого круга тогда, как обратный рейс 21 из Ньюарка в Сингапур совершается по трансполярному маршруту и имеет протяжённость в 16 600 километров. Рейс той же авиакомпании из Сингапура в Лос-Анджелес 15 июля 2009 года занимал 16 часов 30 минут, а зимой (15 января 2010 года) займёт почти на час меньше — 15 часов 35 минут. Обратный полёт Лос-Анджелес-Сингапур займёт 17 часов 20 минут и 18 часов 5 минут соответственно летом 2009 и зимой 2010 года.

30 наиболее протяжённых регулярных авиарейсов

Прекращённые рейсы 
Ниже перечислены прекращённые дальние беспосадочные рейсы.

Рейсы авиакомпаний 
В следующей таблице перечислены самые протяжённые маршруты для каждой из основных авиакомпаний мира.

Перспектива сверхдальних полётов 
Эксплуатируемые в настоящее время сверхдальние маршруты не являются самыми длинными из теоретически возможных. Если так называемые кенгуриные рейсы (рейсы авиакомпании Qantas в Восточном полушарии между аэропортами Австралии и Великобритании) будут выполняться без промежуточных посадок, то протяжённость прямых маршрутов превысит 17 000 километров. Самые длинные беспосадочные маршруты возможны между городами, являющимися географическими антиподами, то есть находящимися на противоположных концах земного шара относительно его центра, при этом расстояние между антиподами на экваторе составит 20 038 километров. Возможные маршруты Буэнос-Айрес-Шанхай и Окленд-Мадрид имеют протяжённость в 19 602 и 19 628 километров соответственно, а расстояние между Тайбэем и Асунсьоном по дуге большого круга составляет 19 918 км.

Дальнемагистральный лайнер Boeing 777-200LR в состоянии покрыть расстояние между географическими антиподами только при условии отсутствия полезной загрузки (пассажиры и груз), что не является допустимым для его эксплуатации коммерческими авиакомпаниями. По состоянию на конец 2009 года ни один авиаперевозчик не собирается вводить новые рейсы длиннее, чем рейс Сингапур-Ньюарк. В перспективе и с разработкой нового пассажирского лайнера Airbus A350-900ULR возможно введение беспосадочного сверхдальнего и очень выгодного маршрута Лондон-Сидней авиакомпаниями British Airways и Qantas.

Самые короткие рейсы 
Ниже приведён список самых коротких беспосадочных авиарейсов.

Беспосадочные рейсы между городами 
В следующем списке перечислены города, между которыми выполняется наибольшее количество регулярных беспосадочных рейсов в день (включая выходные).

См. также 
 Первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт
 Беспосадочный перелёт Москва — остров Удд
 Беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток
 Беспосадочный перелёт Москва — Северная Америка
 Беспосадочный перелёт Москва — Северный полюс — Ванкувер
 Беспосадочный перелёт Хабаровск — Львов

Примечания

Ссылки 
 Understanding Travelspeak

Авиационные термины